DGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dédougou (Burkina Faso)
 DGU – Università statale del Daghestan
 dgu – codice ISO 639-3 della lingua degaru